Россолово — топоним в России.

Вологодская область 
 Россолово — деревня в Вологодском районе.

Костромская область 
 Россолово — деревня в Галичском районе.
 Россолово — посёлок в Галичском районе.
 Россолово — железнодорожная станция Северной железной дороги. Расположена в Галичском районе.

Псковская область 
 Россолово — деревня в Новоржевском районе.